Ива́н Серге́ев:
 Сергеев, Иван Александрович (1872—1919?) — русский юрист, следователь по важнейшим делам Екатеринбургского окружного суда, собравший главные доказательства расследования обстоятельств гибели царской семьи в 1918-1919 годах.
 Сергеев, Иван Александрович (1923—2007) — советский военный деятель.
 Сергеев, Иван Васильевич — советский строитель, Герой Социалистического Труда (1971).
 
 Сергеев, Иван Иванович (1894—1962) — Герой Советского Союза.
 Сергеев, Иван Николаевич (1919—1944) — Герой Советского Союза.
 
 Сергеев, Иван Петрович (1902—1991) — советский легкоатлет и тренер.
 Сергеев, Иван Семёнович (1863—1919) — русский мореплаватель и гидрограф.
 Сергеев, Иван Степанович (1906—1937) — советский журналист, прозаик.
 Сергеев, Иван Трофимович (1908—1985) — советский государственный и политический деятель.
 Сергеев, Иван Фёдорович (1916—1993) — Герой Советского Союза.